De EFL Championship (vaak afgekort tot Championship) is de hoogste divisie van de English Football League (EFL) en de op één-na-hoogste divisie in het Engelse voetbal.

Er spelen 24 teams in de Championship, die een volledige competitie spelen. Aan het eind van het seizoen promoveren de nummers 1, 2 en de winnaar van de play-offs naar de Premier League. In de play-offs spelen eerst in de halve finales de nummers 3 en 6, en 4 en 5 volgens het knockout-systeem tegen elkaar. De onderste 3 teams degraderen naar de EFL League One en worden vervangen door de nummers 1, 2 en de winnaar van de play-offs van deze divisie.

Geschiedenis 
De competitie werd voor het eerst gespeeld in het seizoen 2004/05 onder de naam Football League Championship. Het verving daarmee de Football League First Division. Sinds het seizoen 2016/17 heeft het de naam EFL Championship.

Overzicht van clubs in het seizoen 2022/23

Overzicht seizoenen

Aantal seizoenen in de 2de klasse 
Van 1892 tot 2022 waren er 121 seizoenen in de 2de klasse. Clubs in het vet spelen in 2022/23 in het Championship. Tussen 1915 en 1919 en tussen 1940 en 1946 vond er geen competitie plaats door de twee wereldoorlogen.

Engelse voetbalcompetitie